Sărata, een Roemeense gemeente in het district Bacău
Sarata (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie van de snuitmotten (Pyralidae)